Totora Pampa steht für folgende Orte in Bolivien:

 Totora Pampa (Irupana), Ortschaft im Municipio Irupana im Departamento La Paz
 Totora Pampa (Tacopaya) Ortschaft im Municipio Tacopaya im Departamento Cochabamba
 Totora Pampa (Yocalla), Ortschaft im Municipio Yocalla im Departamento Potosí